Nishi – jedna z dzielnic miasta Osaka
 Nishi – jedna z dzielnic miasta Nagoja
 Nishi – jedna z dzielnic miasta Fukuoka
 Nishi – jedna z dzielnic miasta Hamamatsu
 Nishi – jedna z dzielnic miasta Hiroszima
 Nishi – jedna z dzielnic miasta Kobe
 Nishi – jedna z dzielnic miasta Kumamoto
 Nishi – jedna z dzielnic miasta Niigata
 Nishi – jedna z dzielnic miasta Saitama
 Nishi – jedna z dzielnic miasta Sakai
 Nishi – jedna z dzielnic miasta Sapporo
 Nishi – jedna z dzielnic miasta Jokohama